YUT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Repulse Bay (Nunavut) (Canada)